РСЛ — аббревиатура ряда политических организаций:
 Революционная социалистическая лига в Великобритании — две политические организации, действовавшие в 1938—1944 и 1953—1965 годах.
 Революционная социалистическая лига — троцкистская организация в Германии, существующая с 1994 года.
 Русский союз Латвии